Солейл Мун Фрай (; род. 6 августа 1976 года, Глендора, Калифорния, США) — американская актриса, режиссёр и сценарист. Фрай наиболее известна по ситкомам Панки Брюстер и Сабрина — маленькая ведьма.

Ранние годы 
Родилась в Глендоре, Калифорния, в семье актёра Верджила Фрая () и агента по поиску талантов Сондры Пелюс Лонди (). У Фрай есть два сводных брата, Шон Фрай () и Мино Пелюс (), которые в детстве также были актёрами. Родители Фрай развелись, когда девочке было два года.

Личная жизнь 
С 25 октября 1998 года Солейл Мун замужем за кинопродюсером , с которым она встречалась 2 года до их свадьбы. У супругов есть четверо детей: две дочери, Поэт Сиенна Роуз Голдберг (род.24.08.2005) и Джаггер Джозеф Блю Голдберг (род.17.03.2008), и два сына — Лирик Санни Родс Голдберг (род.10.02.2014)  и Стори Голдберг (род.16.05.2016).

Незадолго до своего 16-летия Фрай сделала операцию по уменьшению груди (из-за развившейся в подростковом возрасте гигантомастии).

В 2007 году Фрай вместе с двумя друзьями открыла в Лос-Анджелесе детский бутик The Little Seed, торгующий экологически чистыми игрушками и одеждой.

Фильмография

Примечания

Ссылки 

Дети-актёры США
Актрисы озвучивания США
Лауреаты премии «Молодой актёр»
Выпускники Новой школы